Wyniki turnieju piłki ręcznej na Letnich IO w Montrealu. W turnieju uczestniczyła również Polska, która zdobyła brązowy medal na tych igrzyskach.

Turniej mężczyzn

Grupa A

Grupa B

 wycofała się po dwóch spotkaniach. Wyniki tych dwóch meczów zostały anulowane: Polska–Tunezja 26:12; Czechosłowacja–Tunezja 21:9.

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Medaliści turnieju mężczyzn

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Klasyfikacja końcowa

Tabela medalowa 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976
1976
1976 w piłce ręcznej